Ю́зеф Глова́цкий:
 Гловацкий, Юзеф Валентьевич (1858—1927) — крестьянин, депутат депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Варшавской губернии.
 Гловацкий, Юзеф  Гиларий (1789—1858) — польский художник, сценограф.